1. FC Germania Egestorf/Langreder (celým názvem: 1. Fußballclub Germania Egestorf/Langreder e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Barsinghausenu, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Založen byl 16. března 2001 po fúzi klubů TSV Egestorf a TSV Langreder. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Nord, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou černá, červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Joyetech-Arena s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 2001 – fúze klubů TSV Egestorf a TSV Langreder
 2001 – 1. FC Germania Egestorf/Langreder (1. Fußballclub Germania Egestorf/Langreder e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 2001–2003: Bezirksliga Hannover – sk. 1
 2003–2006: Landesliga Hannover
 2006–2010: Bezirksoberliga Hannover
 2010–2012: Landesliga Hannover
 2012–2016: Fußball-Oberliga Niedersachsen
 2016– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 2001